

Persone
 Francesca Balzani – politica italiana (1966-  )
 Roberto Balzani – storico, saggista e politico italiano (1961-  )
 Romolo Balzani – cantautore e attore italiano (1892-1962)
 Ugo Balzani – storico italiano (1847-1916)
 Vincenzo Balzani – chimico italiano (1936-  )
 Vincenzo Balzani – pianista e compositore italiano (1951-  )

Architettura
 Palazzo Balzani – edificio storico di Firenze

Pagine correlate
 Balzan (disambigua)
 Balzana
 Balzano